Psittaculirostris godmani, "gulnackad fikonpapegoja", är en fågelart i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på sydvästra och sydcentrala Nya Guinea österut till Fly River. Den betraktas oftast som underart till större fikonpapegoja (Psittaculirostris desmarestii), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar den engelske ornitologen Frederick DuCane Godman (1834-1919).

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Östpapegojor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea